«Shine» () — песня в исполнении российского музыкального коллектива «Сёстры Толмачёвы», с которой они представили Россию на конкурсе песни «Евровидение-2014». Авторами песни являются Джон Баллард, Ральф Чарли и Джерард Джеймс Борг. Релиз песни произошёл 19 марта 2014 года. Релиз музыкального видео произошёл 25 марта 2014 года, режиссёр — Аслан Ахмадов (трио «Fresh Art»). Русская версия песни «Половина» была представлена 4 апреля 2014 года.

7 мая 2014 года сёстры Толмачёвы с песней «Shine» выступили в первом полуфинале «Евровидения» и вышли в финал. Он прошёл 10 мая 2014 года, сёстры Толмачёвы заняли 7 место (6 место по зрителям и 8 по жюри).

Список композиций

Критика 
Пользователи соц. сетей восприняли песню в целом положительно; на канале Youtube ролик за 18 часов набрал 180 тысяч просмотров, выйдя в лидеры.

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что Толмачёвы отображают чистоту, целомудрие и искренность, а номер сделан «грамотно и технично». Артемий Троицкий оценил песню резко отрицательно: «ужасная, пафосная, занудная, в ней нет ничего русского».

См. также 
 Россия на конкурсе песни Евровидение 2014

Примечания

Ссылки 
 Текст и перевод песни на русский язык

Поп-песни
Песни на английском языке
Филипп Киркоров
Песни России на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»
Поп-песни России